Das Community of Democratic Choice Youth Forum, kurz CDC Youth, ist eine internationale Jugendorganisation mit Sitz in der lettischen Hauptstadt Riga. Die Organisation wurde im Mai 2006 als Youth Forum of Europe’s New Democracies (deutsch: Jugendforum der neuen Demokratien Europas) in Vilnius (Litauen) gegründet. Sie entstand aus dem Jugendforum der Vilnius Conference 2006 der Community of Democratic Choice.

Sie setzt sich aus Mitgliedern aus Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Deutschland, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, der Ukraine, dem Vereinigten Königreich und Belarus zusammen.

Die Ziele der Organisation sind die Stärkung und Unterstützung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatsprinzip.

Treffen 
 Mai 2006: Vilnius, Litauen

Weblinks 
 CDC Youth Forum – Organizations – TakingITGlobal (englisch)

Menschenrechtsorganisation
Europäischer politischer Jugendverband
Gegründet 2006
Organisation (Vilnius)